Млинари могу бити:

 Млинари, град у Пољској
 Млинари (Врбовско), насељено мјесто града Врбовског, Приморско-горанска жупанија, Република Хрватска